«Золотые серьги» () — американская приключенческая мелодрама 1947 года режиссёра Митчелла Лейзена с Марлен Дитрих в главной роли.

Сюжет 
1945 год. Ральф Денистоун (Рэй Милланд) —  генерал-майор британской армии. Во время войны его направляют в Германию с секретным заданием: выведать формулу отравляющего газа у нацистского профессора. Во время выполнения операции, в то время полковник, Денистоун и его напарник Ричард Буард (Брюс Лестер) попадают в плен, но им удается вырваться из плена, после чего они разделяются, чтобы избежать преследования. В чаще леса Ральф встречает одинокую цыганку Лидию (Марлен Дитрих), которая помогает ему скрыться от преследователей, предложив переодеться цыганом.

В ролях

Ссылки 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Митчелла Лейзена
Приключенческие фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1947 года
Фильмы на английском языке